Stiepan Diegtiariow – rosyjski kompozytor
 Wasilij Diegtiariow – radziecki konstruktor broni
potoczna nazwa karabinów maszynowych Diegtiariowa, zwłaszcza DP